Justin Hamilton (ur. 1980)
 Justin Hamilton (ur. 1990)